Mulhare ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Mulhare (1923–1997), irisch-amerikanischer Schauspieler
 Mary Mulhare (* 1993), irische Langstreckenläuferin